Dillen est le patronyme de plusieurs personnes :

Dillen 
 Abigail Dillen, avocate en environnement américaine ;
 Coen Dillen (1926-1990), joueur et entraîneur de football néerlandais ;
 Johann Jakob Dillen ou Dillenius (1684 - 1747), botaniste britannique d'origine allemande ;
 Karel Dillen, (1925-2007), homme politique belge, fondateur du parti flamand d'extrême-droite Vlaams Blok (renommé Vlaams Belang) ;
 Koenraad Dillen (né en 1964), homme politique belge, membre du parti Vlaams Belang et fils de Karel Dillen ;
 Marijke Dillen (née en 1960), femme politique belge, membre du Vlaams Belang et fille de Karel Dillen ;
 René Dillen (né en 1951), coureur cycliste belge.

Van Dillen 

 Erik van Dillen, joueur de tennis américain, né en 1951.

Patronyme flamand